Василий Ильич Кряжев () — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Василий Кряжев родился 22 апреля 1918 года в деревне Кряжево (ныне —  Кировской области). После окончания школы и педучилища работал директором сельской школы. В 1939—1941 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Демобилизовавшись, работал инструктором Кикнурского райкома ВКП(б), окончил курсы усовершенствования командного состава запаса. В октябре 1941 года Кряжев повторно был призван на службу в армию. Окончил Красноуфимское военно-политическое училище. С июля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях подо Ржевом. В октябре того же года Кряжев окончил курсы усовершенствования офицерского состава. Участвовал в освобождении Смоленской области.

К июлю 1944 года майор Василий Кряжев командовал батальоном 961-го стрелкового полка 274-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Белорусской ССР и Польши. В период с 18 по 30 июля 1944 года батальон Кряжева успешно переправился через Турью, Западный Буг, Вислу, Пилицу, неоднократно отличался в боях на плацдарме под городом Пулавы, освобождении Радома. 4 февраля 1945 года батальон вышел к Франкфурту-на-Одере.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» майор Василий Кряжев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5185.

За время войны Кряжев четыре раза был ранен. В 1947 году в звании полковника он был уволен в запас. Окончил Горьковскую совпартшколу и Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Проживал в городе Слободском Кировской области, находился на различных партийных и хозяйственных должностях. Умер 24 мая 2000 года, похоронен на городском кладбище Слободского.

Почётный гражданин Ярцево и Слободского. Был также награждён орденами Красного Знамени, Богдана Хмельницкого 3-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, рядом медалей.

Память 

 Имя Героя выбито на гранитной стеле на Аллее Славы в парке Победы города Киров
 Имя Героя Советского Союза увековечено на мемориальной доске в честь кировчан — Героев Советского Союза в парке дворца пионеров города Кирова.
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы г. Москвы.

См. также 
 Список кировчан — Героев Советского Союза.

Примечания

Литература 
 
 Герои Советского Союза — кировчане. — Киров, 1988. — Вып. 4.
 Кировчане — Герои Советского Союза. — 2-е изд. — Киров, 1962.

Директора школ
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Похороненные в Кировской области
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва